Fabien Barel (né en 1980), pilote français spécialiste du vélo tout terrain ;
Max Barel (1913-1944), résistant communiste français ;
Virgile Barel (1889-1979), homme politique français, membre du Parti communiste français ;
L'arrêt Barel de 1954, grand arrêt de la jurisprudence administrative française.

Homonymie de patronyme